Melitta (griechisch mélitta, ‚Biene‘) steht für:
 Melitta (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Melitta (Unternehmen), deutsche Unternehmensgruppe
 Melitta, eine Gattung der Bienen, siehe Sägehornbienen
 (676) Melitta, ein Hauptgürtelasteroid
 Melitta (Afrika), ein Stützpunkt Hanno des Seefahrers an der westafrikanischen Küste

Siehe auch:
 Melissa
 Melita